Pawło Fiłoniuk – ukraiński piłkarz
 Tetiana Fiłoniuk – ukraińska lekkoatletka